Il doppio del Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rik De Voest e Scott Lipsky erano i detentori del titolo, ma de Voest quest'anno non ha partecipato.

Lipsky ha fatto coppia con David Martin, ma ha perso in finale contro Treat Conrad Huey e Dominic Inglot 5–7, 7–6(2), [10–8].

Teste di serie

 Colin Fleming /  Ken Skupski (semifinali)
 Carsten Ball /  Chris Guccione (semifinali, ritiro)

 Scott Lipsky /  David Martin (finale) 
 Adam Hubble /  Harsh Mankad (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 
 

Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 2010